Salvador Sánchez – astronomo spagnolo
 Salvador Sánchez – attore messicano (1943- )
 Salvador Sánchez – calciatore argentino (1995-)
 Salvador Sánchez – pugile messicano (1959-1982)